Postaláda jelentése lehet

Levélgyűjtőszekrény – a feladni kívánt postai küldeményeket gyűjtő láda, gyakrabban használt neve postaláda
Levélszekrény – magánkézben lévő, beérkező postai levelek kézbesítését szolgáló szekrény, gyakrabban használt neve postaláda